És una plaça del barri de Gràcia de Barcelona. Vegeu plaça del Diamant
 És una novel·la escrita per Mercè Rodoreda, publicada per primer cop l'any 1962. Vegeu La plaça del Diamant
 És una pel·lícula de Francesc Betriu, interpretada per Sílvia Munt i Lluís Homar que adapta la novel·la del mateix títol. Vegeu La plaça del Diamant (pel·lícula)
 Adaptació teatral l'any 2008 de novel·la de Mercè Rodoreda que té el mateix nom. Vegeu: La plaça del Diamant (teatre)